Dante Troisi  – scrittore e magistrato italiano (1920-1989)
James Troisi  – calciatore australiano (1988 – )
Licia Troisi  – scrittrice italiana (1980 – )
Lino Troisi  – attore e doppiatore italiano (1932-1998)
Massimo Troisi  – attore, regista e sceneggiatore italiano (1953-1994)